Суперкубок Англии по футболу 2003 () — футбольный матч, состоявшийся 10 августа 2003 года. В нём встретились чемпион Премьер-лиги сезона 2002/03 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии 2003 года «Арсеналом». Матч стал 82-м розыгрышем Суперкубка Англии.

Счёт в матче открыл Микаэль Сильвестр на 15-й минуте матча, а пять минут спустя Тьерри Анри сравнял счёт. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Community Shield 2003 на сайте TheFA.com 

2003
Футбол в Англии в сезоне 2003/2004
Суперкубок Англии 2003
Суперкубок Англии 2003
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 10 августа
Август 2003 года